Prądocin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Prądocin, village de la voïvodie de Lubusz
 Prądocin, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie